Muhammad V – emir Grenady (1354-1359) i (1362-1391)
 Muhammad V – władca Maroka z dynastii Marynidów (1386 – 1387)
 Muhammad V – władca hafsydzki (1494 – 1526)
 Muhammad V – sułtan Kanem-Bornu (1529-1544)
 Muhammad Imaaduddeen V – sułtan Malediwów (1892-1893)
 Muhammad V – bej Tunisu (1906-1922)
 Muhammad V – król Maroka z dynastii Alawitów (1927–1961)

Zobacz też 
 Mehmed V